Delfin ili leptir - natjecateljski stil u plivanju.
Aero L-29 Delfín (NATO naziv: "Maya") - čehoslovački vojni školski zrakoplov.
JK Delfin - jedriličarski klub iz Tivta u Crnoj Gori.
Slavko Delfin (1909. – 1983.), hrvatski arhitekt i sportski radnik.
Udruga za promicanje obrazovanja "Delfin" - udruga za promicanje znanja i unapređivanje obrazovanja u Hrvatskoj.
VK Delfin - vaterpolski klub iz Rovinja.

Vidi još:

Oceanski dupini (Delphinidae) - morski sisavci